Ylimäinen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ylimmäinen (sjö i Norra Savolax), 
 Ylimäinen Sarvinkijärvi, sjö, Norra Karelen, 

Robotskapade Finlandförgreningar